Natalia Bykova (née en 1958), joueuse de hockey sur gazon soviétique
Natalia Bykova (née en 1966), joueuse de tennis soviétique puis russe